Aappilattuaraq bezeichnet:
 Aappilattuaraq (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Aappilattuaraq (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland